Jacques Sarthou, un acteur, metteur en scène et directeur de théâtre français ;
 Jean-Louis Sarthou (né en 1947), un dramaturge et metteur en scène français, fils du précédent ;
 Helios Sarthou (1926-2012), un avocat et homme politique uruguayen ;
 Maurice-Elie Sarthou (1911-1999), un artiste peintre français.